Argunow ist der Familienname folgender Personen:

Fjodor Semjonowitsch Argunow (1732–1768), russischer Architekt
Iwan Petrowitsch Argunow (1729–1802), russischer Maler und Porträtist
Nikolai Iwanowitsch Argunow (1771–1830), russischer Maler, Porträtist und Miniaturmaler
Pawel Iwanowitsch Argunow (1768–1806), russischer Architekt